Вовчанська міська громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Чугуївському районі Харківської області. Адміністративний центр — місто Вовчанськ.

Площа громади — 1418,7 км2, населення громади —  осіб (2020)

Утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Вовчанської міської ради, Білоколодязької і Вільчанської селищних рад, а також Бугаївської, Варварівської, Вовчансько-Хутірської, Волохівської, Гатищенської, Землянської, Іванівської, Котівської, Нестернянської, Новоолександрівської, Охрімівської, Петропавлівської, Пільнянської, Різниківської, Рубіжненської, Симинівської, Старицької і Юрченківська сільських рад Вовчанського району Харківської області. Перші вибори міської ради та міського голови Вовчанської міської громади відбулися 25 жовтня 2020 року.

Населені пункти 
До складу громади входять 1 місто (Вовчанськ), 2 селища міського типу (Білий Колодязь і Вільча) та 72 села (Байрак, Бакшеївка, Бережне, Благодатне, Бочкове, Бугаївка, Бугруватка, Бударки, Бузове, Варварівка (старостинський округ № 4), Варварівка (старостинський округ № 9), Василівка, Верхній Салтів, Верхня Писарівка, Вірівка, Вовчанські Хутори, Волохівка, Волохівське, Ганнопілля, Гарбузівка, Гатище, Графське, Дегтярне, Замулівка, Захарівка, Земляний Яр, Землянки, Зибине, Іванівка, Ізбицьке, Караїчне, Котівка, Красний Яр, Кругле, Лиман, Лозова, Лосівка, Лошакове, Лукашове, Мала Вовча, Миколаївка, Нестерне, Новоолександрівка, Огірцеве, Охрімівка, Петропавлівка, Пільна, Піщане, Плетенівка, Покаляне, Приліпка, Рибалкине, Різникове, Рубіжне, Сердобине, Симинівка, Синельникове, Сосновий Бір, Стариця, Тихе, Українка, Українське, Хижнякове, Хрипуни, Цегельне, Чайківка, Черняків, Шабельне, Шевченкове, Шевченкове Перше, Шестерівка і Юрченкове.

Примітки

Джерела 
 Портал «Децентралізація». Вовчанська міська громада. 

Адміністративний устрій Чугуївського району
Громади Харківської області
Засновані в Україні 2020